Giovanni Blandino – pittore e scultore del XX secolo
Giovanni Blandino – gesuita e teologo del XX secolo